De 12,5 kilometer massastart voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 17 februari 2018 in het Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioene was de Wit-Russische Darja Domratsjeva. Domratsjeva moest ditmaal genoegen nemen met de zilveren medaille

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Vrouwen massastart